Техни́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Техническая улица — улица в Екатеринбурге.
 Техническая улица — улица в Казани.
 Техническая улица — улица в Липецке (Сырский).
 Техническая улица — улица в Орле.
 Техническая улица — улица в Саратове.
 Техническая улица — улица в Томске.

Украина 
 Техническая улица — улица в Донецке.
 Техническая улица — улица в Запорожье.
 Техническая улица — улица в Харькове.